Burbidge steht für:

 (5490) Burbidge, ein Asteroid des Hauptgürtels

Burbidge ist der Familienname folgender Personen:

 Andrew Burbidge (* 1942), britisch-australischer Biologe, Naturschützer und Botaniker
 Frederick William Thomas Burbidge (1847–1905), englischer Botaniker
 Geoffrey Burbidge (1925–2010), britisch-US-amerikanischer Astrophysiker
 Margaret Burbidge (1919–2020), britische Astrophysikerin
 Michael Francis Burbidge (* 1957), US-amerikanischer Geistlicher, Bischof von Arlington
 Nancy Tyson Burbidge (1912–1977), australische Botanikerin

Siehe auch:
 Burbage
 Burbridge